Il doppio  del Tetra Pak Tennis Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Marcel Felder e Caio Zampieri erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Felder ha fatto coppia con Máximo González, mentre Zampieri con Henrique Meloni.

Marcelo Demoliner e João Souza hanno battuto in finale Marcel Felder e Máximo González 6–1, 7–5.

Teste di serie

  Marcelo Demoliner /  João Souza (Campioni)
  Marcel Felder /  Máximo González (finale)

  Facundo Bagnis /  Guido Pella (semifinali)
  Ricardo Mello /  Júlio Silva (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Tetra Pak Tennis Cup 2012